Białoruś (biał. Падлужжа, Padłużża, ros. Подлужье, Podłużje)
 Podłuże – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Domaczewo
 Podłuże – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie czeczerski, w sielsowiecie Lenino
 Podłuże – przysiółek w obwodzie homelskim, w rejonie wietkowski, w sielsowiecie Światyłowicze 
 Podłuże – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim, w sielsowiecie Kamsomolskaja
...

Rosja (ros. Подлужье, Podłużje)
 Podłuże – wieś w obwodzie moskiewskim, w rejonie kołomieński (Сельское поселение Радужное)
 Podłuże – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie chisławickim (Печерское сельское поселение)
...

Ukraina (ukr. Підлужжя, Pidłużżia)
 Podłuże – wieś w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie werchniodniprowskim, w silskiej radzie Persze Trawnia  (Першотравенська сільська рада)
 Podłuże – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim, centrum silskiej rady  (Підлузька сільська рада)
 Podłuże – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim, w silskiej radzie Ptycza (Птицька сільська рада)